A temporada 2015-16 foi a 90ª temporada do futebol da primeira divisão  na Tunísia . A competição começou em 12 de setembro de 2015 e terminou em 12 de junho de 2016.

Clubes 2015-2016

(P) : promovidos da segunda divisão.

Tabela

Fonte:

Stade Tunisien perdeu 3 pontos por se recusar a jogar os últimos 3 jogos contra ES Métlaoui ,US Ben Guerdane e CS Hammam-Lif.

Resultados

Principais artilheiros

Atualizado para os jogos em 12 de junho de 2016.

Campeão

Links Externos

 Fédération Tunisienne de Football
 Tunisian Ligue Professionnelle 1 on TheGoalden

Competições de futebol da Tunísia